Hieronder staat een (incomplete) lijst van internationaal bekende fotomodellen.

A
 Iman Abdulmajid
 Adwoa Aboah
 Kim Alexis
 Carol Alt
 Alessandra Ambrosio
 Nadja Auermann

B
 Hailey Baldwin
 Tyra Banks
 Ana Beatriz Barros
 Bipasha Basu
 Anna Bayle
 Małgosia Bela
 Elsa Benitez
 Mariacarla Boscono
 Christie Brinkley
 Carla Bruni
 Gisele Bundchen

C
 Naomi Campbell
 Esther Cañadas
 Gia Carangi
 Isabelle Caro
 Laetitia Casta
 Helena Christensen
 Lily Cole
 Cindy Crawford
 Emina Cunmulaj

D
 Daphne Deckers
 Cara Delevingne
 Agyness Deyn
 Yamila Diaz
 Cintia Dicker
 Janice Dickinson
 Lily Donaldson
 Dovima
 Jourdan Dunn
 Tanya Dziahileva

E
 Karen Elson
 Freja Beha Erichsen
 Linda Evangelista

F
 Camila Finn
 Adina Fohlin
 Magdalena Frackowiak

G
 Toni Garrn
 Yasmeen Ghauri
 Izabel Goulart

H
 Bella Hadid
 Gigi Hadid
 Rianne ten Haken
 Bridget Hall
 Shalom Harlow
 Eva Herzigova
 Ana Hickmann
 Lauren Hutton

I
 Chanel Iman
 Elaine Irwin

J
 Jelena Jensen
 Beverly Johnson
 Milla Jovovich
 Du Juan
 Kendall Jenner

K
 Carmen Kass
 Miranda Kerr
 Heidi Klum
 Doutzen Kroes
 Tiiu Kuik
 Karolína Kurková

L
 Irina Lazareanu
 Kelly LeBrock
 Adriana Lima
 Angela Lindvall
 Donyale Luna

M
 Elle Macpherson
 Jarah Mariano
 Heather Marks
 Audrey Marnay
 Louise Maselis
 Valeria Mazza
 Kristen McMenamy
 Barbara Meier
 Cecilia Mendez
 Demi More Mawby
 Kate Moss
 Omahyra Mota
 Andi Muise
 Karen Mulder
 Carolyn Murphy
 Demi More Mawby

N
 Agnes Nabuurs

O
 Erin O'Connor
 Snejana Onopka

P
 Irina Pantaeva
 Tatjana Patitz
 Beverly Peele
 Kim Peers
 Andreja Pejić
 Daniella Pestova
 Sasha Pivovarova
 Natasha Poly
 Paulina Porizkova
 Behati Prinsloo

Q

R
 Rie Rasmussen
 Hilary Rhoda
 Maggie Rizer
 Coco Rocha
 Rebecca Romijn
 Vlada Roslyakova
 Isabella Rossellini

S
 Claudia Schiffer
 Stephanie Seymour
 Brooke Shields
 Jean Shrimpton
 Renee Simonsen
 Molly Sims
 Naomi Sims
 Jessica Stam
 Johanna Stein
 Iselin Steiro
 Lara Stone
 Romee Strijd
 Yfke Sturm
 Candice Swanepoel

T
 Niki Taylor
 Stella Tennant
 Cheryl Tiegs
 Tasha Tilberg
 Caroline Trentini
 Christy Turlington
 Twiggy

U
 Kate Upton

V
 Amber Valletta
 Marie Vandecaveye
 Veruschka
 Natalia Vodianova

W
 Frederique van der Wal
 Gemma Ward
 Estella Warren
 Erin Wasson
 Veronica Webb
 Alek Wek
 Daria Werbowy
 Margrieta Wever
 Jacquetta Wheeler
 Caroline Winberg

X

Y

Z
 Raquel Zimmermann
 Zendaya

Fotomodellen